Brownlowia är ett släkte av malvaväxter. Brownlowia ingår i familjen malvaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malvaväxter
Brownlowia